Ostatnie kuszenie Chrystusa – powieść Nikosa Kazantzakisa wydana w 1951 r.
 Ostatnie kuszenie Chrystusa – dramat filmowy z 1988 r. w reżyserii Martina Scorsese z Willemem Dafoe w roli głównej, adaptacja powieści